Grass Valley (Californië), een stadje in Nevada County in Californië, VS
 Grass Valley (Oregon), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oregon
 Grass Valley (West-Australië), een plaats in West-Australië